Fascination (Alphabeat), lied van de Deense popgroep Alphabeat.
 Fascination (David Bowie), lied van David Bowie.
 Fascination (wals), wals-lied op muziek van Fermo Dante Marchetti.
 Fascination (The Human League), album van The Human League.
 Fascination (1922), Amerikaanse stomme film.
 Fascination (1931), Britse dramafilm.
 Fascination (1979), Franse horrorfilm.
 Fascination (2004), Amerikaanse thriller.
 Fascination (Star Trek: Deep Space Nine), aflevering van Star Trek: Deep Space Nine.
 Carnival Fascination, cruiseschip van Carnival Cruise Lines.
 Fascination (automerk), fabrikant van de Fascination Airmobile.
 Fascination (computerspel), een computerspel